Szilágyi Zsófia (1973–) irodalomtörténész, kritikus, irodalmi szerkesztő
Szilágyi Zsófia (1978–) filmrendező, forgatókönyvíró